Kalumpang kan syfta på:

 Kalumpang (språk) – ett språk i Indonesien

Geografi

Filippinerna 

 Calumpang (ort i Filippinerna, Metro Manila), Marikina,

Indonesien 

 Kecamatan Kalumpang, distrikt, Sulawesi Barat, 
 Desa Kalumpang, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar